Hagiografia:
 Sant Cosme i Sant Damià o Cosme i Damià, màrtirs (Aràbia?, s. III - Cir o Aegea de Síria, Turquia, 303), metges, germans, que moriren màrtirs en les persecucions de Dioclecià, venerats com a sants a totes les confessions cristianes
 Edificis:
 Basílica de Santi Cosma e Damiano, església i basílica menor al Fòrum Romà (Roma)
 Col·legiata de Sant Cosme i Sant Damià, església parroquial i ex-col·legiata de la vila de Covarrubias (Arlanza, Burgos)
 Sant Cosme i Sant Damià o Ermita dels Sants Metges de l'Albi, ermita a la vila de l'Albi (Garrigues)
 Sant Cosme i Sant Damià o Església dels Sants Metges, església del municipi de Sant Julià de Ramis (Gironès)
 Sant Cosme i Sant Damià d'Amorós, capella d'Amorós (Sant Guim de Freixenet, Segarra)
 Sant Cosme i Sant Damià d'Arànser, església d'Arànser (Lles de Cerdanya, Baixa Cerdanya)
 Sant Cosme i Sant Damià de Gospí, capella de Gospí (Sant Ramon, Segarra)
 Sant Cosme i Sant Damià de la Llau, capella del veïnat de la Llau (El Tec, Vallespir)
 Sant Cosme i Sant Damià de Monnars, antiga església de Monnars (Tarragona)
 Sant Cosme i Sant Damià de Prada, capella de la vila de Prada (Conflent)
 Sant Cosme i Sant Damià de Queixans, església de Queixans (Fontanals de Cerdanya, Baixa Cerdanya)
 Sant Cosme i Sant Damià de Rialb, capella de la vila de Rialb (Pallars Sobirà)
 Sant Cosme i Sant Damià de Serdinyà, església parroquial de la vila i comuna de Serdinyà (Conflent)
 Miscel·lània:
 Societat Mèdico-Farmacèutica dels Sants Cosme i Damià, antiga associació civil de medicina i farmàcia de Barcelona (1887-1935)